Multipoint steht für:

 Windows MultiPoint Server, (WMS)  eine Variante des Betriebssystems Windows Server
 Mehrpunkt-Einspritzung, ein Verfahren der Gemischbildung bei Verbrennungsmotoren
 Bluetooth, ein technischer Standard, um ein Bluetooth-Headset mit mehreren Geräten gleichzeitig zu verbinden